

Anno 
 1939 – (MCMXXXIX in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1939 a.C.

Astronomia 
 1939 Loretta – asteroide della fascia principale del sistema solare

Cinema 
 1939 – regia di Göran Carmback del 1989

Matematica 
 1939 (numero) – numero naturale